

Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
 Bozar est un restaurant étoilé Michelin à Bruxelles
 Palais des beaux-arts de Charleroi
 Palais des beaux-arts de Liège

Palais des beaux-arts de Lille
 Palais des Beaux-Arts de Paris, nom attribué depuis 2017 à la galerie d'exposition située sur le campus des Beaux-Arts de Paris
 Palais des Beaux-Arts de la ville de Paris, ancien nom du musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, établi depuis 1902 au Petit Palais

Autres 
 Palais des beaux-arts de Chicago, devenu le musée des sciences et de l'industrie. À ne pas confondre avec l’Art Institute of Chicago.
 Palais des beaux-arts de Mexico
 Palais des beaux-arts de Vienne

Voir aussi 
 Place du Palais des Beaux-Arts, ancien nom de l'actuelle place de l'Institut, à Paris